

Persone
Antonio Landolfi – politico e giornalista italiano.
Carlo Ferdinando Landolfi– liutaio italiano.
Dolfino Landolfi – politico e tipografo svizzero. 
Gerolamo Landolfi – vescovo italiano.
Idolina Landolfi – scrittrice, traduttrice e critica letteraria.
Juan Landolfi – calciatore italo-argentino.
Lino Landolfi – fumettista italiano. 
Mario Landolfi – politico italiano. 
Tommaso Landolfi – scrittore, poeta e traduttore italiano.

Altro
Giovanna Landolfi – personaggio della soap opera Un posto al sole.